Любоми́р Ива́нов Шарла́нджиев (; 18 апреля 1931, Горна Джумая, ныне Благоевград, Болгария — 22 июля 1979, София, Болгария) — болгарский актёр и режиссёр театра и кино.

Биография 
В 1956 году окончил Высший институт театрального искусства (мастерская ). Стажировался в Москве во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). В 1956—1957 годах работал режиссёром в театре Габрово, а 1958—1959 годах — в Русе. С 1961 года состоял в штате киностудии художественных фильмов в Софии. Дебютировал в кинорежиссуре в 1962 году («Хроника чувств»). Член БКП с 1959 года.

Был женат на актрисе Невене Кокановой.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Хроника чувств / Хроника на чувствата
  — Цепь / Веригата
  — Карамболь / Карамбол
  — Запах миндаля / С дъх на бадеми
  — Прокурор / Прокурорът (по )
  —  — На каждом километре / На всеки километър (сериал, с )
  — Самый лучший человек, которого я знаю / Най-добрият човек, когото познавам
  — Воспоминание о двойняшке / Спомен за близначката (в советском прокате «Помню всегда»)
  — Три смертных греха / Трите смъртни гряха (закончен Невеной Кокановой)

Сценарист 
  — Три смертных греха / Трите смъртни гряха

Актёр 
  — Это случилось на улице / Това се случи на улицата — Лазо
  — Пункт первый повестки дня / Точка първа
  — Годы любви / Години за любов — Чавдар
  — Гибель Александра Великого / Гибелта на Александър Велики

Награды 
 1964 — приз «Золотая роза» Фестиваля Болгарских фильмов в Варне («Цепь»)
 1971 — Димитровская премия («На каждом километре»)
 1973 — Специальный приз Фестиваля Болгарских фильмов в Варне («Самый лучший человек, которого я знаю»)
 1975 — Заслуженный артист НРБ

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 493

Ссылки 
 Любомир Шарланджиев на сайте КиноПоиск

Заслуженные артисты Болгарии
Лауреаты Димитровской премии